Milaki ist der Familienname von:

 Argyro Milaki (* 1992), griechische Radsportlerin

Milaki bezeichnet:
 Miłaki, Dorf in Polen